Eurovision Song Contest 2008 var den 53. udgave af det europæiske melodigrandprix, og det blev afholdt i Beograd i Serbien i Belgrade Arena, som har over 20.000 siddepladser. Værterne for ESC 2008 var Jovana Jankovic, som er en kendt vært på den statslige tv-kanal RTS1, og Zeljko Joksimovic som i 2004 deltog i ESC for Serbien & Montenegro.

Semifinalerne blev afholdt den 20. og 22. maj 2008 og finalen den 24. maj. Rusland vandt med Dima Bilan og sangen Believe. Andenpladsen gik til Ukraine for andet år i træk, tredjepladsen til Grækenland, fjerdepladsen til Armenien og femtepladsen til Norge. De sidste lande der klarede at komme i en top 10 var Serbien, Tyrkiet, Azerbaijan, Israel og Bosnien-Hercegovina.

Danmark deltog med Simon Mathew og sangen All Night Long. På trods af at ingen rigtigt regnede med det danske bidrag, blev den nummer 3 i semifinale 2, og nummer 15 i finalen. Bookmakerne havde ikke spået den danske sang til at klare sig igennem semifinalen.

Mottoet for dette års Eurovision Song Contest blev afsløret den 31. Januar 2008, som "Confluence of sound", hvilket var inspireret af værtsbyen, Beograds placering ved sammenløbet af floderne Sava og Donau.

Deltagere 
43 lande deltog i årets udgave af Eurovision Song Contest, hvilket blev det højeste antal deltagerlande nogensinde. For første gang afholdtes der i 2008 to semifinaler, tirsdag den 20. maj og torsdag den 22. maj, mens finalen afholdtes den 24. maj. Alle lande, med undtagelse af The Big Four (Storbritannien, Tyskland, Spanien og Frankrig) samt værtsnationen Serbien, skulle igennem en semifinale for at kvalificere sig til finalen. Finalen kom derpå til at bestå af Storbritannien, Spanien, Frankrig, Tyskland og Serbien, top 9 fra hver semifinale samt 1 sang fra hver semifinale, som juryen valgte. Dette gav 10 sange fra hver semifinale og i alt 25 sange i finalen.
Landene kunne kun stemme i egen semifinale, bortset fra de 5 allerede sikre finalepladser, således at Tyskland og Spanien var tilknyttet første semifinale med ret til at stemme i denne, mens Storbritannien, Serbien og Frankrig stemte i anden semifinale.

Debutanter 
Nye lande i Eurovision Song Contest 2008 var San Marino og Aserbajdsjan. Slovakiet var interesseret i at vende tilbage til ESC og meddelte i 2007, at de håbede på at deltage i 2008. Slovakisk tv fik dog økonomiske problemer og deltog ikke i ESC 2008.

Øvrige potentielle deltagerlande 
Østrig valgte ikke at stille op i ESC 2008, da de mente, at ESC var blevet en politisk talerstol mere end en sangkonkurrence.

Første semifinale 
Den første semifinale blev holdt den 20. maj 2008. De lande, der er farvemarkeret, gik videre til finalen.

Anden semifinale 
Den anden semifinale blev holdt den 22. maj 2008. De lande, der er farvemarkeret, gik videre til finalen.

Finalen

Scoreboard

Finale

12 point 
Nedenfor er et sammendrag af de 12 point, som blev givet i finalen:

Noter

Eksterne henvisninger 

 Officiel side for Eurovision Song Contest 2008 

 
2008

ga:Comórtas Amhránaíochta na hEoraifíse#Tíortha